Netzwerksuche steht für:
 das Abfragen von verfügbaren Anschlüssen an ein Computernetzwerk, siehe Netzwerkanmeldung
 das Abfragen von verfügbaren digitalen Fernsehsignalen, siehe Transpondertabelle
 die Dateisuche im ganzen Computernetzwerk, siehe Desktopsuche

Siehe auch:
 Netzwerk – ein Überblick